Smile () може значити:

Музика 
 Smile — альбом американського гурту «The Beach Boys».
 Smile — альбом японського гурту «L'Arc-en-Ciel».
 Smile — альбом британського гурту «Ride».
 Smile — альбом української співачки Ані Лорак.
 Smile — пісня американського реп-гурту «G-Unit».
 Smile — пісня української співачки Джамали.